Svatoslav kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Svatoslav (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Svatoslav (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar